Николич (також трапляються написання Ніколич, Ніколіч; ) — південнослов'янське прізвище, зустрічається серед сербів, хорватів і чорногорців.

Николич є третім найпоширенішим прізвищем у Сербії, а також поширене в Хорватії — 6353 носії (перепис 2011 року).

Відомі носії 
 Віто Николич (1934 — 1994) — чорногорський поет та журналіст.
 Вера Ніколич (1948 — 2021) — югославська та сербська легкоатлетка, чемпіонка Європи (1966, 1971) та рекордсменка світу (1968) у бігу на 800 метрів.
 Джордже Николич (1997) — сербський футболіст, воротар.
 Драган Николич (1943 — 2016) — сербський актор театру і кіно.
 Драгомир Николич — югославський футбольний тренер.
 Єлена Ніколич (1982) — сербська волейболістка.
 Жарко Николич (1938 — 2001) — югославський футболіст, захисник, олімпійський чемпіон.
 Йован Николич (1991) — чорногорський футболіст, півзахисник.
 
 Микола Ніколіч (1871 — ?) — генеральний хорунжий Армії Української Держави.
 Неманья Николич (1987) — угорський футболіст, нападник.
 Неманья Николич (1988) — чорногорський футболіст, півзахисник.
 Неманья Николич (1992) — сербсько-чорногорський футболіст, нападник.
 Неманья Николич (1984) — сербський співак
 Милан Николич (1979) — сербський музикант, учасник пісенного конкурсу Євробачення.
 Милан Николич (1983) — сербський футболіст, півзахисник.
 Предраг Ніколич (1960) — боснійський шахіст.
 Томислав Николич (1952) — сербський політик, президент Сербії.
 Урош Николич (1993) — сербський футболіст, півзахисник.
 Ніколич Юлія Ігорівна (* 1983) — македонська гандболістка українського походження, розігруюча.

Примітки 

Сербські прізвища